Solecka ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Solecka (Anna Solecka-Zach; * 1954), deutsche Malerin und Fotografin
 Wolfgang Solecka-Zach (* 1949), deutscher Maler und Objektkünstler, siehe Wolfgang Zach (Künstler)